En astronomía, una constelación es una agrupación convencional de estrellas.

Constelación o constelaciones también puede referirse a:
 Constelaciones (Miró), una serie de 23 pinturas sobre papel de pequeñas dimensiones, iniciada por Joan Miró el 1939.
 Constelaciones familiares, método pseudoterapéutico.
 Proyecto Constelación, programa espacial de la NASA.